Atlético Petróleos de Luanda, besser bekannt als Petro de Luanda oder kurz Petro Atlético, ist ein angolanischer Sportverein aus der Hauptstadt Luanda. Im Verein werden Fußball, Basketball, Handball und Rollhockey gespielt.

Abteilung Basketball 
Im Basketball der Männer gewann der Verein den Coupe d'Afrique des clubs champions in den Jahren 2006 und 2015, in den Jahren 1994, 1999, 2000, 2007, 2009 und 2012 unterlagen sie im Finale.

In den Jahren 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2006, 2007, 2011, 2015, 2019 und 2021 wurde die nationale Meisterschaft gewonnen, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2007, 2013 und 2014 der Pokal des Landes. 1994, 1995, 1996, 1997, 2006 und 2015 gelang auch der Gewinn des Supercups.

Im Jahr 2012 gewann man die Supertaça Luso-Angolana.

Zu den bekannten Spielern gehört Carlos Morais.

Abteilung Fußball 

Petro Atlético ist mit 16 Meistertiteln und acht Pokalsiegen der erfolgreichste Fußballverein Angolas. 1997 stand die Mannschaft zudem im Finale des afrikanischen Pokals der Pokalsieger. Der Klub spielt zurzeit in der Girabola.

Stadion 
Der 1980 gegründete Verein trägt seine Heimspiele im Estádio Cidade Universitária aus, das 65.000 Zuschauern Platz bietet.

Erfolge 
 Angolanische Meisterschaft
 Meister: 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 2000, 2001, 2008, 2009, 2022
 Angolanischer Pokal
 Sieger: 1987, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2012, 2013, 2017, 2021
 Finalist: 1990, 1991, 2014
 Angolanischer Supercup
 Sieger: 1987, 1988, 1993, 1994, 2002, 2013
 Finalist: 1986, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2009, 2010, 2014, 2021
 CAF Cup
 Finalist: 1997

Spieler 
  Flávio da Silva Amado (2000–2005)
  Luis Delgado (2001–2003, 2005–2006)
  Luis Lamá (2002–2018)
  Manuel Antonio Cange (2003–2004)
  Paulo Batista Nsimba (2004–2006)
  Antonio Lebo Lebo (2005–2007)
  Akwá (2007–2009)

Abteilung Handball 
Handball wird im Verein sowohl von Frauen als auch von Männer gespielt.

Die Frauen gewannen 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 die Ligue des champions d'Afrique, in den Jahren 1991, 1992, 1994, 1996, 2014 und 2015 verloren sie das Finale dieser afrikanischen Championsliga.

Den Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (deutsch: Pokal der Pokalsieger) gewannen die Frauen des Vereins in den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014.

In den Jahren 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 gewann sie auch den Supercoupe d'Afrique, in den Jahren 1995, 1997, 2015 und 2019 standen sie dort im Finale, verloren aber.

Die nationalen Meisterschaften hat das Team in den Jahren 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2012 für sich eintscheiden können. Den nationalen Pokal gewann die Mannschaft 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 und 2017. In den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2017 gewann das Team auch den Supercup.

Zu den bekannten Spielerinnen gehören Marcelina Kiala (2004–2014), Natália Bernardo, Bombo Calandula, Azenaide Carlos, Nair Almeida, Ilda Bengue, Luísa Kiala, Justina Lopes Praça und Acilene Sebastião.

Den Männer des Vereins gelang 1985 und erneut 2014 der Gewinn der angolanischen Meisterschaft.

Abteilung Rollhockey 
Im Rollhockey konnte der Verein mehrmals Meisterschaften und -pokale gewinnen.

Weblinks 
 Offizielle Website des Vereins (zwischenzeitlich ausgesetzt)

Luanda, Atlético Petróleos
Rollhockeyverein (Angola)
Angolanischer Basketballverein
Angolanischer Handballverein
Sport (Luanda)
Gegründet 1980